SD est un sigle qui peut signifier :

Partis politiques 
 , un parti politique polonais ;
  en suédois, un parti politique d'extrême droite suédois ;
 , le nom allemand du parti politique suisse Démocrates suisses ;
 Sociaux-démocrates, parti politique danois.

Géographie 
  (le Dakota du Sud), un État des États-Unis ;
 San Diego, par ses initiales ;

Patronyme 
 SD, de son vrai nom Sadiki Thirston (né en 1994), rappeur américain.

Économie 
 Sucres et Denrées, un groupe français de commerce de gros ;

Sciences et techniques 
 Carte SD (en anglais ), un format de carte mémoire utilisée comme stockage de masse pour divers appareils portables en particulier les appareils photographiques numériques ;
 SD ou SDTV (en anglais ), définition vidéo de référence dite « SD » déclinée en trois types (PAL, SECAM ou NTSC), la définition supérieure étant la HD ;
 , une extension du catalogue d'étoiles Bonner Durchmusterung ;
 Schéma directeur, en français (urbanisme) ;
 Sauvetage-déblaiement, un type de secours en cas d'effondrement de bâtiment, de glissement de terrain, etc. ;

Édition 
 Super déformé, un style graphique de personnages au Japon ;
 Sans date, habituellement noté « s.d. » pour signifier que la date d'une publication n'est pas connue ;

Divers 
 , SD, un service de renseignement nazi pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 , une taille de Ball-jointed doll ;
 SmackDown, un spectacle de catch de WWE.
 sans date. Terme propre à l'univers des enchères.
 Secret défense.
 Lettre apostolique Salvifici Doloris de Jean-Paul II, .

Code 
SD est un code, qui signifie :
 Soudan
 Selon la norme ISO 3166-1 alpha-2 (liste des codes pays)
 Selon la liste des domaines de premier niveau () d’Internet : .sd
 Swaziland, selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques
 Sudan Airways (Soudan), selon le code AITA des compagnies aériennes
 Selon le code OACI des compagnies aériennes, Sudan Airways a pour code SUD

Code